Die 5. Rallye Frankreich (auch Rallye de France - Alsace genannt) war der 11. von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2014. Die Rallye bestand aus 18 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 3. und dem 5. Okoteber gefahren.

Berichte

1. Tag (Freitag, 3. Oktober) 
Jari-Matti Latvala und Andreas Mikkelsen lagen bei der Rallye Frankreich nach dem ersten Tag vorne. Latvala und Mikkelsen fuhren für Volkswagen am Freitag sämtliche Bestzeiten, Latvala gewann viermal und Mikkelsen drei Wertungsprüfungen. Latvala war am Abend mit 8,2 Sekunden Vorsprung im Gesamtklassement in Führung.
Sébastien Ogier hätte beim Heimspiel bereits Weltmeister werden können. Am ersten Rallye-Tag musste er aber mehrere Rückschläge hinnehmen. Wegen eines defekten Schaltsensors verlor Ogier in der Gesamtwertung über vier Minuten. Nachdem Beifahrer Julien Ingrassia bei einer Zeitkontrolle beim Abstempeln einen Fehler unterlief, bekam das Duo zusätzlich eine Strafe von vier Minuten. Mit fast neun Minuten Rückstand nach dem ersten Tag war die Rallye für Ogier und Ingrassia kaum mehr zu gewinnen.

2. Tag (Samstag, 4. Oktober) 
Im Mittelpunkt des zweiten Tages stand das Duell um den vierten Rang zwischen Dani Sordo (Hyundai) und Robert Kubica (Ford). Der ehemalige Formel-1-Pilot Kubica war den ganzen Tag schneller als Sordo und er kam bis auf neun Zehntelsekunden heran. Latvala ging mit einem Vorsprung von 28 Sekunden auf seinen Volkswagen-Teamkollegen Mikkelsen in den Sonntag. Kris Meeke (Citroën) lag auf dem dritten Rang. Die größte Spannung herrschte im Verfolgerfeld. Mikko Hirvonen (Ford) rechnete sich ebenfalls Chancen auf den vierten Rang aus, denn ihm fehlten nur 12,9 Sekunden auf Sordo.

3. Tag (Sonntag, 5. Oktober) 
Latvala zeigte an den vergangenen drei Tagen eine überzeugende und souveräne Leistung, er machte keine Fehler und holte sich überlegen seinen ersten Sieg auf Asphalt. Mit diesem Sieg vertagte Latvala die Titelentscheidung in der Fahrer-WM. Sein Rückstand auf Ogier beträgt 27 Punkte. Ogier beendete seine Heimrallye auf dem 13. Rang, gewann dank der Bestzeit in der Power-Stage drei Punkte für die Weltmeisterschaft. Kubica zeigte seine beste Rallye und fuhr auf den vierten Platz. Kurz vor dem Ende passierte ihm jedoch einen Fehler. Er flog in der Power-Stage von der leicht feuchten Straße. Der Ford Fiesta RS WRC blieb zwischen den Bäumen stecken und grub sich in die Erde. Durch Kubicas Abflug erbte Sordo den vierten Rang. Damit war der Spanier auch der beste Hyundai-Fahrer. M-Sport-Fahrer Elfyn Evans holte Mads Østberg (Citroën) in der letzten Wertungsprüfung ein und fuhr auf den sechsten Rang.

Alastair Fisher (Citroën) gewann die Rallye Frankreich in der Junioren-Wertung (JWRC) der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Den Meistertitel 2014 in dieser Klasse sicherte sich mit Rang vier der Franzose Stéphane Lefebvre mit Beifahrer Thomas Dubois, der genau wie Fisher einen Citroën DS3 R3T lenkte.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Frankreich
2014